Брейди Уильям Блум (; род. , Сан-Бернардино) — американский актёр.

Биография 
Брейди Уильям Блум родился 6 июля 1983 года в Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.. Его старший брат Брэндон (род. 1979) также снимался в кино. Брейди учился в средней школе Ранчо-Кукамонга и колледже Шэффи. Много раз переезжал, жил в Чили, на Аляске, в Техасе, Нью-Джерси, Миннесоте. Работал менеджером в компании «Imagine Learning».

20 марта 2010 года женился на Эбби Блум, у пары двое детей — Фэй (род. 2012) и Грэм (род. 2014). В настоящее время пара проживает в Ранчо-Кукамонга. В свободное время Брейди играет на барабанах в группе «Migraine Season».

Карьера 
Брейди дебютировал на телевидении в 1989 году с эпизодической ролью в сериале «Доктор Дуги Хаузер». Наиболее известен по роли слепого Билли — любителя попугаев, над которым издевались Гарри и Ллойд в фильмах «Тупой и ещё тупее» и «Тупой и ещё тупее 2», а также озвучиванию Кристофера Робина в полнометражных мультфильмах о приключениях Винни-Пуха.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США